Натуральне число 431
 431 рік до нашої ери
 431 рік нашої ери